Hopman Cup 2010 byl 22. ročník Hopman Cupu, turnaje smíšených družstev v tenisu. Účastnilo se ho 8 týmů Světové skupiny včetně vítěze asijské kvalifikace.

Turnaj se konal od 2. do 9. ledna 2010 v australském Perthu.

Obhájcem z roku 2009 bylo družstvo Slovenska, které se však tohoto ročníku nezúčastnilo.

Týmy a nasazení 
V závorce je umístění hráčů v žebříčku k 28. prosinci 2009.

  – Samantha Stosurová (13) / Lleyton Hewitt (22)
  – Jelena Dementěvová (5) / Igor Andrejev (35)
  – Laura Robsonová (403) / Andy Murray (4)
  – María José Martínezová Sánchezová (26) / Tommy Robredo (16)
  – Sabine Lisická (22) / Philipp Kohlschreiber (27)
  – Sorana Cîrsteaová (45) / Victor Hănescu (48)
  – Melanie Oudinová (48) / John Isner (34)
  – Jaroslava Švedovová (51) / Andrej Golubev (133)

Skupina A

Tabulka

Austrálie - Rumunsko

Španělsko - Spojené státy americké

Austrálie - Spojené státy americké

Španělsko - Rumunsko

Austrálie - Španělsko

Rumunsko - Spojené státy americké

Skupina B

Tabulka

Rusko - Německo

Spojené království - Kazachstán

Spojené království - Německo

Rusko - Kazachstán

Rusko - Spojené království

Německo - Kazachstán

Finále

Španělsko - Spojené království

Vítěz

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální web

Hopman Cup podle let
Tenis v Austrálii v roce 2010